Gemeindeordnung steht für:
 Gemeindeordnungen in Deutschland
 Gemeindeordnungen in Österreich
 Gemeindeordnungen in der Schweiz (im Sinne von Verfassungen von Gemeinden, kommunalen Organisationsstatuten)
 Gemeindeordnungen in Italien